Слободско́е се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Монастырщинского района Смоленской области России.

Административный центр — село Октябрьское.

Образовано законом от 2 декабря 2004 года. Упразднено законом от 28 мая 2015 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Соболевское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 70,7 км²
 Расположение: центральная часть Монастырщинского района
 Граничит:
 на севере — с Соболевским сельским поселением
 на востоке — с Барсуковским сельским поселением
 на юге — с Гоголевским сельским поселением
 на юго-западе — с Монастырщинским городским поселением
 на западе — с Александровским сельским поселением .
 По территории поселения проходят автодороги Монастырщина — Смоленск и Монастырщина — Починок.
 Крупная река: Вихра.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 17 населённых пунктов:
 Октябрьское, село
 Арефино, деревня
 Буда, деревня
 Гладыши, деревня
 Грачево, деревня
 Жигаловка, деревня
 Кирпичного Завода, посёлок
 Коровино, деревня
 Крапивна (большая), деревня
 Крапивна (малая), деревня
 Лынды, деревня
 Манюки, деревня
 Проваленое, деревня
 Пустосёлы, деревня
 Романовское, деревня
 Слобода, деревня
 Цикуновка, деревня

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Упразднённые муниципальные образования Монастырщинского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году